La marque Natracare est la propriété de l'entreprise Bodywise (UK) Ltd. Cette société est enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles.

Cette marque propose des produits d'hygiène qui ne contiennent aucune substance chimique ni additifs, mais uniquement des ingrédients naturels et biologiques provenant de producteurs qui gèrent et contrôlent leurs ressources.

Notes et références

Liens externes 

Marque britannique